Viktor Hahn (razdvojba) može značiti 
Viktor Hahn (kemičar) - hrvatski kemičar
Viktor Hahn (svećenik) - njemački vjerski svećenik i rimokatolički teolog